Нуева Провиденсија има више значења:

 Нуева Провиденсија (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Провиденсија (Ла Грандеза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Провиденсија (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Провиденсија (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику